Hébécourt kan syfta på:
 Hébécourt, Eure
 Hébécourt, Somme